Белеста — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Белеста — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи.

См. также 
 Белеста-ан-Лораге — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.